Республиканская Футбольная Группа «А» 1995/1996 () — 72-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1995/1996 на rsssf.com

1995/1996
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1995 году
Спорт в Болгарии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996